Леонид Нечаев:
 Нечаев, Леонид Алексеевич (1939—2010) — советский, российский кинорежиссёр.
 Нечаев, Леонид Евгеньевич (род. 1945) — советский детский писатель.
Нечаев, Леонид Петрович (1915—1968) — советский хирург, Заслуженный врач Татарской АССР